Бистрицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Бистрицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район
 Бистрицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Бистрицька сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Бистрицька сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Бистрицька сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район
 Бистрицька сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Бистрицька сільська рада — Сумська область, Кролевецький район

Див. також 
 Бистрецька сільська рада